Gude kan syfta på:
 Gude – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Kina 
2 Gude (socken), Sichuan,

Nigeria 
3 Gude (ward), Kano, Kabo,

Sydafrika 
4 Gude (vattendrag i Sydafrika), Mpumalanga,

Tyskland 
5 Gude (Fulda) – vattendrag i Hessen, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar